Сантибаньес-де-Экла () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Паленсия в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Боэдо-Охеда. Население — 81 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Ayuntamiento de Santibáñez de Ecla
 Censo Provincial de Vivienda y Suelo de Palencia
 Portal de turismo de Palencia

Населённые пункты Паленсии
Муниципалитеты Паленсии